Геши — топоним.
 Геши — покинутое село в Галанчожском районе Чечни.
 Геши — развалины башенного комплекса в Итум-Калинском районе Чечни.